Лавальеха:
 Лавальеха, Хуан Антонио (1784—1853) — уругвайский военный и политический деятель.
 Лавальеха — департамент в Уругвае, назван в честь Хуана Антонио Лавальехи.